Anna Billewicz
 Gustaw Billewicz – major artylerii Wojska Polskiego.
 Jerzy Wojciechowicz Billewicz
 Leon Billewicz
 Maria Billewicz
 Tadeusz Billewicz